Государственный обвинитель — должностное лицо органа прокуратуры, на которое федеральным законом, а именно пунктом 6 статьи 5 УПК РФ возложена обязанность поддерживать от имени государства обвинение в суде по уголовному делу.

Нормы УПК Российской Федерации 

В соответствии с частью 3-4 статьи 37 УПК РФ в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены УПК РФ, отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего решения.

В Российской Федерации функции государственного обвинителя выполняют помощники, старшие помощники, заместители прокурора, а также сам прокурор. Задача государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве — ориентировать суд на вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора, как того требует статья 297 УПК РФ.
Участие в судебном разбирательстве государственного обвинителя обязательно (часть 1 статьи 246 УПК РФ). При этом, по уголовным делам частного обвинения (часть 2 статьи 20 УПК РФ) вместо государственного обвинителя в судопроизводстве участвует частный обвинитель, имеющий отличный от государственного обвинителя процессуальный статус — статус потерпевшего (статья 42 УПК РФ).

В соответствии с требованиями УПК РФ, государственный обвинитель представляет суду доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду своё мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. Кроме того, государственный обвинитель предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных или государственных интересов.

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Также, до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, государственный обвинитель может изменить обвинение в сторону смягчения (статья 246 УПК РФ).

До вступления приговора суда в законную силу государственный обвинитель вправе принести на него представление (кассационное или апелляционное), а в случае подачи кассационной или апелляционной жалобы другими участниками процесса — внести возражения на соответствующую жалобу. На приговор суда, вступивший в законную силу, возможно внесение надзорного представления. Общий срок кассационного (апелляционного) обжалования — 10 суток. Пропущенный срок обжалования, в том числе по ходатайству государственного обвинителя, может быть восстановлен, если причина пропуска срока обжалования будет признана судом уважительной.

Генеральный прокурор как государственный обвинитель 
Случаи, когда Генеральный прокурор выступает как государственный обвинитель, лично поддерживая обвинение в суде, немногочисленны и связаны только с рассмотрением особо резонансных дел. Известны следующие:

СССР:

Рассмотренные Военной коллегией Верховного суда СССР (основная статья см. Р. А. Руденко):

 14-19 декабря 1954 года (г. Ленинград) по делу В. С. Абакумова и его сообщников;

 Сентябрь 1955 года (г. Тбилиси) по делу А. Н. Рапава — Н. М. Рухадзе и их сообщников;

 12 апреля 1956 года (г. Баку) по делу М. Д. Багирова и его сообщников;

 1960 год. Судебный процесс по делу американского летчика Ф. Пауэрса.

В Российской Федерации

 15 ноября 2001 года (г. Махачкала). Верховный суд Республики Дагестан. Судебный процесс по делу С. Б. Радуева. Обвинение поддерживал Генеральный прокурор России В. В. Устинов.

См. также 
 Прокурор
 Прокурорский надзор
 Прокуратура Российской Федерации

Литература 
1.Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ

Прокуратура